

Localidades

Great Falls (Carolina do Sul)
Great Falls (Montana)
Great Falls (Virgínia)

Desambiguações de topônimos